Municipio de Ponca puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ponca (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Ponca (condado de Dixon, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Dixon.